Община Невесине () —  община (муниципалитет) на юге Республики Сербской с центром в собственно городе Невесине.

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения общины Невесине составила 13 758 человек, из которых в городе Невесине — 5 464 человека, по переписи 1991 года —  14 448 человек.

Этнический состав населения общины Невесине по переписи 1991 года:
 сербы — 10.711 (74,13 %);
 мусульмане — 3.313 (22,93 %);
 хорваты — 210 (1,45 %);
 югославы — 123 (0,85 %);
 остальные, неопределённые и неопознанные — 91 (0,62 %).
Всего: 14.448 чел.

Населённые пункты 
В состав общины входит 57 населённых пунктов, в том числе город Невесине.

Примечания 

Общины Республики Сербской